Bacı (badʒɯ) est un mot turc qui peut faire référence à :

Nom commun 
Bacı est un substantif turc qui signifie « sœur ».

Toponyme 

 , quartier du district de Sincan dans la province d'Ankara.

Pseudonyme 

  (littéralement : Sœur Şerife) ou Şerife Kadın (« Madame Şerife ») (1900-1921), héroïne turque de la guerre d'indépendance turque.

BD 
 , bande dessinée turque de  publiée dans le journal Cumhuriyet en 1987-1988, puis sous forme de livre par la librairie turque Cep.

Voir aussi 
 Bacıoğlu, patronyme turc, constitué de Bacı et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Bacıoğlu signifie donc « fils de la sœur ».